|-
|(26001)||2001 FX98|| align=right|13,8|| align=right|2,628|| align=right|0,223|| align=right|15,82|| align=right|4,260||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26002)||2001 FL103|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,166|| align=right|1,84|| align=right|4,051||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26003)||2001 FD104|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,050|| align=right|2,31|| align=right|5,016||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26004)||2001 FL108|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,198|| align=right|1,71|| align=right|3,659||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26005)||2001 FO109|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,188|| align=right|3,16|| align=right|3,752||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26006)||2001 FC112|| align=right|16,8|| align=right|2,200|| align=right|0,161|| align=right|4,16|| align=right|3,262||MBA||18. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26007)||2001 FQ120|| align=right|14,4|| align=right|2,524|| align=right|0,148|| align=right|5,50|| align=right|4,008||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26008)||2001 FE127|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,219|| align=right|5,38|| align=right|3,517||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26009)||2001 FJ129|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,103|| align=right|6,49|| align=right|3,626||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26010)||2001 FN129|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,201|| align=right|2,60|| align=right|3,653||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26011)||2001 FA136|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,060|| align=right|10,09|| align=right|4,192||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26012)||2001 FG148|| align=right|13,9|| align=right|2,647|| align=right|0,122|| align=right|14,01|| align=right|4,305||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26013)||2001 FZ148|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,161|| align=right|4,26|| align=right|3,268||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26014)||2051 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,191|| align=right|2,60|| align=right|3,828||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26015)||2076 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,219|| align=right|6,68|| align=right|3,440||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26016)||2633 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,152|| align=right|3,23|| align=right|3,509||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26017)||2674 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,073|| align=right|1,75|| align=right|4,193||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26018)||2695 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,097|| align=right|1,08|| align=right|5,454||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26019)||2768 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,613|| align=right|0,122|| align=right|2,78|| align=right|4,224||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26020)||3094 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,605|| align=right|0,127|| align=right|13,38|| align=right|4,203||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26021)||4177 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,090|| align=right|7,10|| align=right|3,832||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26022)||4180 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,073|| align=right|2,16|| align=right|3,515||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26023)||4538 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,865|| align=right|0,083|| align=right|12,43|| align=right|4,848||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26024)||4543 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,169|| align=right|0,160|| align=right|2,44|| align=right|3,194||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26025)||4587 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,176|| align=right|2,49|| align=right|3,825||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26026)||4664 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,817|| align=right|0,171|| align=right|9,45|| align=right|4,728||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26027)||4861 P-L|| align=right|16,5|| align=right|1,983|| align=right|0,129|| align=right|22,18|| align=right|2,791||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26028)||5554 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,082|| align=right|14,02|| align=right|4,255||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26029)||5565 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,180|| align=right|0,182|| align=right|6,27|| align=right|3,219||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26030)||6004 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,078|| align=right|00,58|| align=right|4,378||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26031)||6074 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,175|| align=right|0,148|| align=right|00,67|| align=right|3,207||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26032)||6556 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,807|| align=right|0,180|| align=right|9,85|| align=right|4,701||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26033)||6801 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,207|| align=right|3,29|| align=right|3,799||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26034)||9611 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,636|| align=right|0,153|| align=right|14,49|| align=right|4,278||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26035)||1119 T-1|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,049|| align=right|3,11|| align=right|3,320||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26036)||2166 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,209|| align=right|0,151|| align=right|5,45|| align=right|3,283||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26037)||2183 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,150|| align=right|2,25|| align=right|3,708||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26038)||2290 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|3,58|| align=right|4,244||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26039)||3268 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,083|| align=right|6,66|| align=right|3,646||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26040)||3747 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,076|| align=right|1,89|| align=right|3,313||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26041)||4172 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,132|| align=right|1,70|| align=right|3,738||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26042)||4242 T-1|| align=right|13,2|| align=right|3,249|| align=right|0,149|| align=right|12,41|| align=right|5,855||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26043)||4319 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,188|| align=right|8,93|| align=right|3,727||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26044)||1259 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,896|| align=right|0,047|| align=right|2,36|| align=right|4,928||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26045)||1582 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,166|| align=right|0,151|| align=right|1,44|| align=right|3,188||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26046)||2104 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,925|| align=right|0,109|| align=right|1,16|| align=right|5,003||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26047)||2148 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,588|| align=right|0,193|| align=right|11,83|| align=right|4,164||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26048)||2409 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,229|| align=right|2,45|| align=right|3,569||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26049)||3161 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,190|| align=right|3,44|| align=right|4,130||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26050)||3167 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,292|| align=right|2,31|| align=right|3,565||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26051)||3200 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,924|| align=right|0,095|| align=right|3,41|| align=right|4,998||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26052)||3230 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,319|| align=right|0,051|| align=right|3,57|| align=right|6,047||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26053)||4081 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,197|| align=right|6,40|| align=right|4,130||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26054)||4231 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,135|| align=right|7,39|| align=right|3,584||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26055)||4257 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,897|| align=right|0,061|| align=right|3,13|| align=right|4,930||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26056)||4281 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,867|| align=right|0,153|| align=right|11,64|| align=right|4,853||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|26057 Ankaios||4742 T-2|| align=right|11,6|| align=right|5,230|| align=right|0,110|| align=right|7,28|| align=right|11,96||JUT||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26058)||1061 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,058|| align=right|9,70|| align=right|5,179||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26059)||1089 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,192|| align=right|4,47|| align=right|3,541||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26060)||1164 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,089|| align=right|11,05|| align=right|5,159||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26061)||2315 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,144|| align=right|1,96|| align=right|3,674||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26062)||2466 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,097|| align=right|9,77|| align=right|5,143||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26063)||2634 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,086|| align=right|2,57|| align=right|4,306||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26064)||3500 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,135|| align=right|6,77|| align=right|3,577||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26065)||3761 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,143|| align=right|1,90|| align=right|3,334||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26066)||4031 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,153|| align=right|4,00|| align=right|3,564||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26067)||4079 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,998|| align=right|0,044|| align=right|10,80|| align=right|5,189||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26068)||4093 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,078|| align=right|7,13|| align=right|3,580||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26069)||4215 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,168|| align=right|5,53|| align=right|3,530||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26070)||4240 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,065|| align=right|5,56|| align=right|3,616||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26071)||4335 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,053|| align=right|0,043|| align=right|11,18|| align=right|5,333||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26072)||5155 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,099|| align=right|10,92|| align=right|5,224||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26073)||5168 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,977|| align=right|0,030|| align=right|10,37|| align=right|5,136||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|26074 Carlwirtz||1977 TD|| align=right|15,1|| align=right|1,812|| align=right|0,089|| align=right|31,62|| align=right|2,438||MBA||8. oktober 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(26075)||1978 PA3|| align=right|15,0|| align=right|2,214|| align=right|0,196|| align=right|2,17|| align=right|3,293||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(26076)||1979 MM1|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,103|| align=right|16,61|| align=right|5,687||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26077)||1979 ML6|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,142|| align=right|4,63|| align=right|3,734||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26078)||1979 MP6|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,034|| align=right|4,95|| align=right|4,510||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26079)||1979 MW6|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,038|| align=right|2,61|| align=right|4,524||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26080)||1980 EF|| align=right|14,2|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|9,88|| align=right|3,441||MBA||14. marec 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(26081)||1980 PT1|| align=right|12,9|| align=right|3,071|| align=right|0,085|| align=right|8,53|| align=right|5,382||MBA||6. avgust 1980||La Silla||R. M. West
|-
|(26082)||1981 EB11|| align=right|15,2|| align=right|2,447|| align=right|0,200|| align=right|2,64|| align=right|3,827||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26083)||1981 EJ11|| align=right|14,4|| align=right|2,457|| align=right|0,174|| align=right|3,72|| align=right|3,851||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26084)||1981 EK17|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,123|| align=right|5,68|| align=right|3,870||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26085)||1981 ED18|| align=right|14,2|| align=right|2,848|| align=right|0,036|| align=right|2,64|| align=right|4,806||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26086)||1981 UE23|| align=right|12,1|| align=right|3,212|| align=right|0,031|| align=right|22,42|| align=right|5,756||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(26087)||1982 UU8|| align=right|14,1|| align=right|2,460|| align=right|0,267|| align=right|8,25|| align=right|3,857||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(26088)||1985 QF1|| align=right|13,2|| align=right|2,564|| align=right|0,133|| align=right|12,44|| align=right|4,104||MBA||17. avgust 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(26089)||1985 QN2|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,164|| align=right|7,22|| align=right|4,045||MBA||17. avgust 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(26090)||1986 PU1|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,201|| align=right|1,98|| align=right|3,726||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||M. Rudnyk
|-
|(26091)||1987 RL1|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,236|| align=right|1,28|| align=right|3,516||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26092)||1987 SF|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,234|| align=right|4,74|| align=right|3,546||MBA||16. september 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(26093)||1987 UA1|| align=right|13,7|| align=right|2,362|| align=right|0,142|| align=right|11,38|| align=right|3,630||MBA||25. oktober 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26094)||1988 NU|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,208|| align=right|4,70|| align=right|4,289||MBA||11. julij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(26095)||1988 PU|| align=right|12,8|| align=right|2,702|| align=right|0,138|| align=right|11,63|| align=right|4,440||MBA||10. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. Mikolajczak; R. Coker
|-
|(26096)||1988 SD3|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,194|| align=right|14,55|| align=right|4,407||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(26097)||1988 VJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,262|| align=right|0,220|| align=right|5,11|| align=right|3,401||MBA||6. november 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(26098)||1989 AN3|| align=right|14,0|| align=right|2,283|| align=right|0,150|| align=right|5,30|| align=right|3,448||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(26099)||1989 WH|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,146|| align=right|8,65|| align=right|4,584||MBA||20. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(26100)||1990 QL5|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,231|| align=right|2,69|| align=right|3,718||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26101)||1990 QQ6|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,172|| align=right|1,91|| align=right|3,743||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26102)||1990 QA9|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,264|| align=right|2,22|| align=right|5,585||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26103)||1990 SC3|| align=right|15,0|| align=right|2,427|| align=right|0,182|| align=right|4,64|| align=right|3,780||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26104)||1990 VV1|| align=right|13,3|| align=right|2,484|| align=right|0,202|| align=right|9,69|| align=right|3,914||MBA||11. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26105)||1990 VH5|| align=right|14,5|| align=right|2,475|| align=right|0,139|| align=right|8,34|| align=right|3,893||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26106)||1990 WJ2|| align=right|14,0|| align=right|2,655|| align=right|0,082|| align=right|21,60|| align=right|4,326||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26107)||1991 GZ5|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,144|| align=right|1,48|| align=right|4,207||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26108)||1991 LF2|| align=right|13,4|| align=right|2,933|| align=right|0,096|| align=right|1,82|| align=right|5,021||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26109)||1991 LJ3|| align=right|15,5|| align=right|2,203|| align=right|0,149|| align=right|2,84|| align=right|3,270||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26110)||1991 NK4|| align=right|14,1|| align=right|2,218|| align=right|0,208|| align=right|6,79|| align=right|3,303||MBA||8. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26111)||1991 OV|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,189|| align=right|5,17|| align=right|3,413||MBA||18. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26112)||1991 PG18|| align=right|13,6|| align=right|3,247|| align=right|0,238|| align=right|2,08|| align=right|5,850||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26113)||1991 PL18|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,162|| align=right|3,94|| align=right|3,381||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26114)||1991 QG|| align=right|15,1|| align=right|3,024|| align=right|0,396|| align=right|7,57|| align=right|5,258||MBA||31. avgust 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26115)||1991 RG17|| align=right|14,4|| align=right|2,336|| align=right|0,118|| align=right|3,41|| align=right|3,569||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26116)||1991 RW17|| align=right|14,4|| align=right|2,269|| align=right|0,077|| align=right|3,21|| align=right|3,418||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26117)||1991 RX21|| align=right|13,0|| align=right|3,210|| align=right|0,112|| align=right|14,44|| align=right|5,752||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26118)||1991 TH|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,209|| align=right|7,01|| align=right|3,539||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|26119 Duden||1991 TN7|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,226|| align=right|2,07|| align=right|3,732||MBA||7. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(26120)||1991 VZ2|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,355|| align=right|3,99|| align=right|3,540||MBA||5. november 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(26121)||1992 BX|| align=right|13,7|| align=right|2,398|| align=right|0,195|| align=right|9,92|| align=right|3,713||MBA||28. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26122)||1992 CS2|| align=right|14,3|| align=right|2,520|| align=right|0,067|| align=right|4,56|| align=right|4,000||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26123)||1992 OK|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,356|| align=right|7,46|| align=right|4,573||MBA||29. julij 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(26124)||1992 PG2|| align=right|14,0|| align=right|2,748|| align=right|0,282|| align=right|8,06|| align=right|4,554||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26125)||1992 RG|| align=right|13,0|| align=right|2,745|| align=right|0,286|| align=right|9,22|| align=right|4,548||MBA||3. september 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26126)||1992 RD2|| align=right|14,2|| align=right|2,993|| align=right|0,162|| align=right|14,22|| align=right|5,177||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26127)||1993 BL2|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,078|| align=right|7,78|| align=right|3,472||MBA||19. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(26128)||1993 BO10|| align=right|12,8|| align=right|3,130|| align=right|0,062|| align=right|8,76|| align=right|5,536||MBA||22. januar 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26129)||1993 DK|| align=right|13,9|| align=right|2,432|| align=right|0,340|| align=right|20,96|| align=right|3,792||MBA||19. februar 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(26130)||1993 FQ11|| align=right|13,9|| align=right|2,411|| align=right|0,178|| align=right|3,79|| align=right|3,742||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26131)||1993 FE20|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,063|| align=right|5,33|| align=right|3,764||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26132)||1993 FF24|| align=right|15,2|| align=right|2,447|| align=right|0,179|| align=right|2,08|| align=right|3,827||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26133)||1993 FS26|| align=right|13,9|| align=right|2,398|| align=right|0,086|| align=right|2,61|| align=right|3,714||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26134)||1993 FY34|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,100|| align=right|6,26|| align=right|3,780||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26135)||1993 GL1|| align=right|14,0|| align=right|2,704|| align=right|0,098|| align=right|6,57|| align=right|4,445||MBA||12. april 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26136)||1993 OK7|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,111|| align=right|1,54|| align=right|4,251||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26137)||1993 QV1|| align=right|14,4|| align=right|2,684|| align=right|0,098|| align=right|1,79|| align=right|4,397||MBA||16. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(26138)||1993 TK25|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,093|| align=right|3,31|| align=right|4,650||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26139)||1993 TK32|| align=right|13,9|| align=right|2,662|| align=right|0,056|| align=right|9,31|| align=right|4,341||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26140)||1994 CX10|| align=right|14,1|| align=right|3,155|| align=right|0,139|| align=right|2,55|| align=right|5,602||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26141)||1994 GR2|| align=right|16,6|| align=right|2,236|| align=right|0,187|| align=right|3,11|| align=right|3,343||MBA||5. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26142)||1994 PL1|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,164|| align=right|22,05|| align=right|3,408||MBA||3. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(26143)||1994 PF5|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,126|| align=right|6,48|| align=right|3,558||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26144)||1994 PG7|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,026|| align=right|5,57|| align=right|4,505||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26145)||1994 PG18|| align=right|13,9|| align=right|2,455|| align=right|0,067|| align=right|6,43|| align=right|3,845||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26146)||1994 PF27|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,243|| align=right|2,49|| align=right|3,713||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26147)||1994 PS32|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,136|| align=right|4,87|| align=right|4,037||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26148)||1994 PN37|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,183|| align=right|6,10|| align=right|3,590||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26149)||1994 PU37|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,163|| align=right|3,06|| align=right|4,018||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26150)||1994 RW11|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,211|| align=right|4,60|| align=right|3,639||MBA||4. september 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(26151)||1994 TT3|| align=right|13,9|| align=right|2,441|| align=right|0,268|| align=right|22,77|| align=right|3,813||MBA||2. oktober 1994||Geisei||T. Seki
|-
|(26152)||1994 UF|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,290|| align=right|13,07|| align=right|3,783||MBA||24. oktober 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(26153)||1994 UY|| align=right|14,1|| align=right|2,523|| align=right|0,174|| align=right|2,89|| align=right|4,007||MBA||31. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26154)||1994 VF1|| align=right|14,3|| align=right|2,589|| align=right|0,148|| align=right|15,71|| align=right|4,165||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26155)||1994 VL7|| align=right|14,2|| align=right|2,375|| align=right|0,239|| align=right|1,20|| align=right|3,659||MBA||8. november 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26156)||1994 WT|| align=right|14,6|| align=right|2,522|| align=right|0,221|| align=right|5,58|| align=right|4,005||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26157)||1994 WA1|| align=right|14,2|| align=right|2,453|| align=right|0,204|| align=right|3,15|| align=right|3,841||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26158)||1994 WH1|| align=right|12,9|| align=right|2,543|| align=right|0,112|| align=right|12,47|| align=right|4,054||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26159)||1994 WN3|| align=right|14,0|| align=right|2,525|| align=right|0,234|| align=right|6,80|| align=right|4,011||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26160)||1994 XR4|| align=right|12,9|| align=right|2,599|| align=right|0,163|| align=right|23,24|| align=right|4,189||MBA||9. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26161)||1995 BY2|| align=right|13,1|| align=right|2,686|| align=right|0,166|| align=right|13,72|| align=right|4,401||MBA||27. januar 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26162)||1995 BB14|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,164|| align=right|7,43|| align=right|4,152||MBA||31. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26163)||1995 DW|| align=right|13,7|| align=right|2,925|| align=right|0,042|| align=right|3,02|| align=right|5,002||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26164)||1995 FK4|| align=right|13,4|| align=right|2,783|| align=right|0,200|| align=right|9,54|| align=right|4,642||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26165)||1995 FJ6|| align=right|15,2|| align=right|3,098|| align=right|0,170|| align=right|2,11|| align=right|5,451||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26166)||1995 QN3|| align=right|17,3|| align=right|3,301|| align=right|0,645|| align=right|14,80|| align=right|5,996||AMR||31. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26167)||1995 SA1|| align=right|13,9|| align=right|2,325|| align=right|0,157|| align=right|22,63|| align=right|3,545||MBA||18. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|26168 Kanaikiyotaka||1995 WT8|| align=right|16,0|| align=right|2,235|| align=right|0,163|| align=right|4,71|| align=right|3,341||MBA||24. november 1995||Ojima||T. Niijima
|-
|26169 Ishikawakiyoshi||1995 YY|| align=right|14,5|| align=right|2,272|| align=right|0,066|| align=right|5,71|| align=right|3,423||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|26170 Kazuhiko||1996 BH2|| align=right|13,1|| align=right|2,598|| align=right|0,038|| align=right|8,36|| align=right|4,186||MBA||24. januar 1996||Ojima||T. Niijima
|-
|(26171)||1996 BY2|| align=right|14,0|| align=right|2,480|| align=right|0,193|| align=right|4,11|| align=right|3,904||MBA||17. januar 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26172)||1996 BV5|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,068|| align=right|15,57|| align=right|4,093||MBA||18. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26173)||1996 DQ2|| align=right|13,7|| align=right|2,526|| align=right|0,050|| align=right|5,14|| align=right|4,014||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26174)||1996 EP1|| align=right|13,9|| align=right|2,559|| align=right|0,226|| align=right|5,01|| align=right|4,093||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26175)||1996 EZ15|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,110|| align=right|6,69|| align=right|4,269||MBA||13. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26176)||1996 GD2|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,034|| align=right|6,95|| align=right|4,544||MBA||15. april 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(26177)||1996 GN2|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,129|| align=right|9,10|| align=right|4,509||MBA||12. april 1996||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(26178)||1996 GV2|| align=right|13,6|| align=right|2,692|| align=right|0,155|| align=right|14,26|| align=right|4,417||MBA||11. april 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26179)||1996 GL3|| align=right|14,8|| align=right|2,740|| align=right|0,037|| align=right|3,85|| align=right|4,534||MBA||9. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26180)||1996 GS9|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,094|| align=right|3,09|| align=right|4,588||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26181)||1996 GQ21|| align=right|5,2|| align=right|95,1|| align=right|0,598|| align=right|13,33|| align=right|927||SDO||12. april 1996||Steward||N. Danzl
|-
|(26182)||1996 HW8|| align=right|14,1|| align=right|2,638|| align=right|0,118|| align=right|7,96|| align=right|4,284||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26183)||1996 HG15|| align=right|14,2|| align=right|2,857|| align=right|0,082|| align=right|2,70|| align=right|4,829||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26184)||1996 HC25|| align=right|14,6|| align=right|2,840|| align=right|0,034|| align=right|2,56|| align=right|4,784||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26185)||1996 NG|| align=right|13,7|| align=right|3,143|| align=right|0,158|| align=right|6,29|| align=right|5,573||MBA||14. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26186)||1996 SJ3|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,190|| align=right|00,99|| align=right|5,437||MBA||20. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26187)||1996 XA27|| align=right|12,0|| align=right|3,118|| align=right|0,239|| align=right|15,19|| align=right|5,504||MBA||12. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26188)||1996 YE2|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,094|| align=right|4,67|| align=right|3,527||MBA||22. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26189)||1997 AX12|| align=right|17,0|| align=right|2,634|| align=right|0,420|| align=right|5,72|| align=right|4,275||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26190)||1997 BG3|| align=right|15,2|| align=right|2,262|| align=right|0,053|| align=right|7,27|| align=right|3,402||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26191)||1997 CZ2|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,162|| align=right|3,16|| align=right|3,594||MBA||3. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26192)||1997 CH16|| align=right|16,6|| align=right|2,320|| align=right|0,220|| align=right|00,65|| align=right|3,532||MBA||6. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26193)||1997 CL20|| align=right|14,5|| align=right|2,307|| align=right|0,240|| align=right|3,05|| align=right|3,504||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26194)||1997 CO26|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,178|| align=right|00,46|| align=right|3,493||MBA||10. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|26195 Černohlávek||1997 EN|| align=right|15,7|| align=right|2,221|| align=right|0,056|| align=right|4,05|| align=right|3,308||MBA||1. marec 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26196)||1997 EF46|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,059|| align=right|7,25|| align=right|3,673||MBA||9. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|26197 Bormio||1997 FN1|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,233|| align=right|4,24|| align=right|3,584||MBA||31. marec 1997||Sormano||F. Manca; P. Sicoli
|-
|(26198)||1997 GJ13|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,243|| align=right|2,30|| align=right|3,546||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26199)||1997 GP13|| align=right|14,6|| align=right|2,353|| align=right|0,051|| align=right|3,55|| align=right|3,608||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26200)||1997 GF17|| align=right|14,3|| align=right|2,250|| align=right|0,135|| align=right|5,25|| align=right|3,375||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26201)||1997 GD24|| align=right|15,3|| align=right|2,444|| align=right|0,094|| align=right|6,54|| align=right|3,820||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26202)||1997 GD42|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,078|| align=right|5,78|| align=right|3,709||MBA||9. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26203)||1997 KS|| align=right|14,0|| align=right|2,459|| align=right|0,135|| align=right|5,73|| align=right|3,854||MBA||31. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26204)||1997 LO3|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,205|| align=right|2,83|| align=right|3,559||MBA||5. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|26205 Kuratowski||1997 LA5|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,150|| align=right|15,76|| align=right|4,102||MBA||11. junij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26206)||1997 PJ4|| align=right|12,4|| align=right|2,668|| align=right|0,139|| align=right|12,72|| align=right|4,357||MBA||11. avgust 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(26207)||1997 QU|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,290|| align=right|4,50|| align=right|4,116||MBA||25. avgust 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(26208)||1997 QJ3|| align=right|15,0|| align=right|2,463|| align=right|0,119|| align=right|6,02|| align=right|3,864||MBA||28. avgust 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(26209)||1997 RD1|| align=right|16,0|| align=right|2,670|| align=right|0,399|| align=right|13,51|| align=right|4,363||MBA||2. september 1997||Haleakala||NEAT
|-
|26210 Lingas||1997 RC3|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,166|| align=right|11,41|| align=right|4,470||MBA||6. september 1997||Pises||Pises
|-
|(26211)||1997 RR9|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,249|| align=right|7,59|| align=right|4,409||MBA||13. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26212)||1997 TG26|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,226|| align=right|2,82|| align=right|4,128||MBA||11. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26213)||1997 UV8|| align=right|14,1|| align=right|2,868|| align=right|0,133|| align=right|12,38|| align=right|4,855||MBA||25. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|26214 Kalinga||1997 US10|| align=right|13,9|| align=right|2,854|| align=right|0,058|| align=right|10,68|| align=right|4,819||MBA||30. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26215)||1997 VM2|| align=right|13,4|| align=right|3,088|| align=right|0,017|| align=right|10,21|| align=right|5,426||MBA||4. november 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(26216)||1997 VE3|| align=right|13,7|| align=right|2,979|| align=right|0,113|| align=right|9,57|| align=right|5,140||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26217)||1997 WK2|| align=right|13,1|| align=right|3,141|| align=right|0,132|| align=right|7,36|| align=right|5,566||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26218)||1997 WJ13|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,046|| align=right|8,01|| align=right|5,183||MBA||24. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26219)||1997 WO21|| align=right|13,3|| align=right|3,121|| align=right|0,184|| align=right|16,59|| align=right|5,514||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26220)||1997 WB37|| align=right|11,7|| align=right|3,219|| align=right|0,100|| align=right|11,88|| align=right|5,776||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26221)||1997 WG41|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,091|| align=right|9,49|| align=right|5,130||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26222)||1997 WC45|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,111|| align=right|9,35|| align=right|5,132||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26223)||1997 XB2|| align=right|13,7|| align=right|2,924|| align=right|0,102|| align=right|11,98|| align=right|5,000||MBA||3. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(26224)||1997 XF2|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,087|| align=right|8,32|| align=right|5,380||MBA||3. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(26225)||1997 YO14|| align=right|13,9|| align=right|2,613|| align=right|0,234|| align=right|4,25|| align=right|4,223||MBA||24. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26226)||1998 GJ1|| align=right|14,9|| align=right|2,362|| align=right|0,077|| align=right|4,91|| align=right|3,630||MBA||4. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(26227)||1998 HJ7|| align=right|15,4|| align=right|1,923|| align=right|0,092|| align=right|23,60|| align=right|2,667||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26228)||1998 OZ6|| align=right|14,1|| align=right|2,633|| align=right|0,237|| align=right|4,35|| align=right|4,273||MBA||20. julij 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26229)||1998 OG7|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,099|| align=right|5,40|| align=right|5,674||MBA||28. julij 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26230)||1998 QR1|| align=right|14,6|| align=right|2,457|| align=right|0,088|| align=right|5,51|| align=right|3,850||MBA||19. avgust 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26231)||1998 QQ7|| align=right|14,5|| align=right|2,173|| align=right|0,147|| align=right|3,35|| align=right|3,202||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26232)||1998 QW8|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,170|| align=right|2,69|| align=right|3,730||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26233)||1998 QS11|| align=right|14,2|| align=right|2,317|| align=right|0,065|| align=right|4,31|| align=right|3,526||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26234)||1998 QV12|| align=right|14,3|| align=right|2,418|| align=right|0,085|| align=right|5,59|| align=right|3,759||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26235)||1998 QU18|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,100|| align=right|6,02|| align=right|3,569||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26236)||1998 QC25|| align=right|15,1|| align=right|2,164|| align=right|0,119|| align=right|3,90|| align=right|3,183||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26237)||1998 QQ31|| align=right|13,8|| align=right|2,347|| align=right|0,062|| align=right|7,19|| align=right|3,596||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26238)||1998 QE32|| align=right|15,3|| align=right|2,313|| align=right|0,130|| align=right|7,12|| align=right|3,518||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26239)||1998 QP33|| align=right|14,9|| align=right|2,662|| align=right|0,136|| align=right|15,91|| align=right|4,343||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26240)||1998 QX39|| align=right|14,8|| align=right|2,247|| align=right|0,199|| align=right|5,18|| align=right|3,368||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26241)||1998 QY40|| align=right|14,7|| align=right|2,306|| align=right|0,208|| align=right|5,73|| align=right|3,501||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26242)||1998 QA41|| align=right|15,8|| align=right|2,303|| align=right|0,202|| align=right|2,70|| align=right|3,494||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26243)||1998 QE42|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,167|| align=right|4,14|| align=right|3,426||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26244)||1998 QB43|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,239|| align=right|7,74|| align=right|4,536||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26245)||1998 QR45|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,191|| align=right|13,18|| align=right|3,759||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26246)||1998 QN46|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,181|| align=right|2,82|| align=right|3,678||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26247)||1998 QW47|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,153|| align=right|2,25|| align=right|3,669||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26248)||1998 QZ48|| align=right|15,4|| align=right|2,274|| align=right|0,166|| align=right|2,97|| align=right|3,428||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26249)||1998 QV50|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,221|| align=right|2,34|| align=right|3,478||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26250)||1998 QP51|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,076|| align=right|2,61|| align=right|3,598||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov